Théberge oder Theberge ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Théberge (1934–2008), kanadischer Maler
 Greg Theberge (* 1959), kanadischer Eishockeyspieler
 François Théberge (* 1963), kanadischer Jazzmusiker
 Gerry Théberge (Gérard Théberge; 1930–2000), kanadischer Eishockeyspieler